Unter Mistel versteht man

 Misteln, die Pflanzengattung Viscum und ihre Arten
 Mistel (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Eichenmistel (Loranthus europaeus), ein Vertreter einer anderen Pflanzenfamilie
 Mistel (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains in Bayreuth, Bayern
 Mistelgespann, Huckepack-Gespannart von zwei Flugzeugen

Siehe auch:
 Mispel